Сагайдак

Персоналии 
 Сагайдак, Андрей Васильевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Сагайдак, Валентин Петрович (1893—1937) — советский политический деятель.
 Сагайдак, Иван Александрович (род. 1996) — российский боксёр, чемпион России.
 Сагайдак, Илья Вадимович (род. 1985) — украинский политик.
 Сагайдак, Мария Ивановна (род. 1942) — молдавская советская киноактриса и математик.
 Сагайдак, Нина Алексеевна (12.03.1927—19.05.1943) — советская пионерка-героиня, подпольщица; была убита гитлеровцами.

Топоним 
Молдавия
 Сагайдак — село в Криулянском районе.
 Верхний Сагайдак — село в Криулянском районе.
 Сагайдак — село в Чимишлийском районе.

Украина
 Сагайдак — село, Окнянский район, Одесская область.
 Сагайдак — село, Шишацкий район, Полтавская область.
 Сагайдак — село, в 1946 г. включено в состав села Садки, Устиновского района, Кировоградской области.

См. также 
 Сайдак — набор вооружения конного лучника.